Prolepse oder Prolepsis (lat. prolepsis, von griech.  prólēpsis „Vorwegnahme“) steht für:
 Prolepsis (Botanik), das vorgezogene Austreiben von Sprossen
 Prolepsis (Medizin), das frühere Eintreten eines Krankheitsbildes
 Prolepsis (Philosophie), der Vorbegriff (besonders im Epikureismus)
 in der Rhetorik die Vorwegnahme eines gegnerischen Einwands, siehe Prokatalepsis
 in der Stilistik die Vorwegnahme eines Ereignisses in einem Attribut, siehe Antizipation (Stilistik)
 in der Erzähltheorie die Vorausdeutung, siehe epische Vorausdeutung, Vorausblende und Antizipation (Literatur)